Jardim Central pode ser:
Jardim Central, bairro da cidade de Barra Mansa, RJ
Jardim Central, bairro da cidade de Betim, MG
Jardim Central, bairro da cidade de São Paulo, SP
Jardim Central, bairro da cidade de Dourados, MS

Desambiguação